Con il nome Jevhen Šachov ci si può riferire a due calciatori:

Jevhen Serhijovyč Šachov, calciatore sovietico, oggi ucraino, nato nel 1962.
Jevhen Jevhenovyč Šachov, calciatore ucraino, figlio di Jevhen Serhijovyč Šachov, nato nel 1990.